Серне́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Серне — в департаменте Кальвадос.
 Серне — в департаменте Эр и Луар.
 Серне — в департаменте Верхний Рейн.
 Серне — в департаменте Вьенна.

См. также 
 Серне-ла-Виль